Ванде́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 80 км на схід від Ам'єна, 26 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 370 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 878,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вандей на сайті французького Національного інституту географії
 Вандей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена